Kitok är ett samiskt efternamn. Den 31 december 2019 hade 38 personer bosatta i Sverige det som efternamn. Den 13 juli 2019 var under 5 personer med namnet Kitok bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Kitok
 Asa Kitok (1894–1986), samisk konsthantverkare
 Ellen Kitok-Andersson (1932–2008), samisk konsthantverkare
 Margit Kitok-Åström (1925–2011), samisk konsthantverkare och mästare inom rotslöjden
 Magnus Kitok Ekelund (född 1986), en svensk rappare, låtskrivare och musikproducent som brukar sitt samiska släktnamn Kitok som artistnamn

Se även
 Kitok (olika betydelser)

Källor

Samiska efternamn
Efternamn i Sverige
Efternamn i Finland